Diracmedaille (ICTP) - uitgereikt door het International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
 Paul Dirac-Medaille en -Prijs - uitgereikt door het Britse Institute of Physics (IOP)
 Diracmedaille (WATOC) - uitgereikt door de Wereld Associatie voor Theoretische en Computationele Chemie (WATOC)

Zie ook
 Paul Dirac